Weitenfeld ist der Name folgender Orte:

 Weitenfeld (Teldau), Gutshaus und Ortslage von Teldau, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Weitenfeld (Gemeinde Winklarn), Ortsteil von Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Przywitowo (Gmina Skrwilno), Ortsteil von Gmina Skrwilno, Kreis Rypiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen; deutsch Weitenfeld